Заходское — топоним в России:

 Заходское — посёлок в Красносельском сельском поселении Выборгского района Ленинградской области.
 Заходское — железнодорожная платформа на Выборгском направлении Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги.